Jewlach kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Yevlakh (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Jevlach, 
 Yevlax, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar